Толо́ка (толока́, новг.-псков., твер. толо́ка; юж.-рус. тало́ка; новг., твер. по́мочи, помог(т)чи; , ) — изначально работа крестьян сообща, форма деревенской взаимопомощи в России, на Украине, в Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литве. Её организовывали в деревне для выполнения срочных работ, требующих большого количества работников: сбор урожая, вырубка леса, сооружение домов и т. д. Иногда толоку использовали для проведения общественных работ (строительство церквей, школ, дорог, уборку мусора и т. п.).

Этимология и значение 
В. Даль приводит значение для слова толока́ (толо́к) — расчищенное место для молотьбы, ток; «потрава скотом на корню и вытолочение трав, полей, хлеба». Толокой в украинском языке ранее называли вообще пастбище. В 11-томном толковом словаре украинского языка кроме значения совместных работ для слова «толока» зафиксированы значения: поле под паром, отведённое для выпаса скота; свободное место близ селения, используемое молодёжью для гуляний.

Славянский термин толока некоторые лингвисты считают заимствованием из балтийских языков (возможно, из литовского).
Фасмер считает, что толока и толочь произошли от одного корня. В Историко-этимологическом словаре современного русского языка приводится следующая этимология: толочь <  < о.-слав. *Tolkti < и.-е. *telek- (: *telk-) — «толочь», «толкать». Представлено только балто-славянскими и кельтскими языками.

Описание 

«Совместные помочи» или «толока» обычно проходили для достаточно больших работ, когда одному это долго делать или вообще невозможно. Обычно толокой делали: вырубку места под новый дом для погорельца; дожинки жита; мятие и трепание льна и конопли; вывоз в поле навоза («навозница»); подъём сруба («вздымки», «сдымки»); сооружение глинобитной печи («печебитье»), заготовку квашеной капусты на зиму («капустки»); изготовление пряжи («супрядки»). На Полесье толоку обычно организовывали при уборке урожая, возведении мостов, мельниц, запруд, больших построек, при заготовке сена, вывозе деревьев из леса, навоза в поля, рытье прудов, колодцев и других крупных работах, для помощи вдовам, сиротам, солдаткам, безлошадникам.
Начинались помочи с приглашения помочан хозяином. Вместо приглашения самим хозяином могло быть и решение общины о проведении помочей в пользу человека, нуждавшегося в коллективной поддержке. Продолжительность работы на помочах в одних районах была чётко определена обычаем, в других — менялась в зависимости от обстоятельств.

В толоке односельчане работали сообща, вместе, добровольно и бесплатно. Обычно тот, для которого работали, угощал работников. Также обычным делом было окончание толоки народными гуляньями с танцами и толочными песнями.

В период действия крепостного права толока использовалась как дополнительная повинность для крепостных крестьян. Как крепостная повинность была ликвидирована в Российской империи в 1847—1848 годах. Похожие обычаи общего труда существовали и существуют во многих народах мира, например, у представителей европейских народов, переселившихся в Америку ().

Обычай являлся общим для славян — у белорусов и поляков он называется так же —  и  соответственно, а у великороссов, кроме собственно названия толока, используются в разных местностях и другие варианты: супря́дки, по́мочь и др. Слово «толока» имеет большое распространение на юге России, в Белоруссии и на Украине, тогда как на Русском Севере и в Сибири больше употребляют слово «помочь».

В России у татар и башкир такая традиция называется «омэ» (), у чувашей — ниме, у осетин — зиу.

В современной культуре слово толока употребляется для обозначения каких-либо гражданских или массовых проектов. В частности, на Первом национальном канале украинского телевидения так называлось социальное-политическое ток-шоу. Яндекс.Толока — мобильное приложение для выполнения пользователями по заказу простых видов работ за небольшую оплату.

См. также 

 Складчина
 Шарварок
 Хашар
 Субботник
 Зиу
 Асар
 Кояна

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Энциклопедия украиноведения

Ссылки 
 Традиция припевания пар во время толоки в Великоречье, Псковская область (culture.ru)

Толока
Культура Украины
Культура Польши
Традиции Белоруссии
Русский народный быт
Русские обряды
Славянская культура
Труд
Благотворительность